Чудо волков ()

 «Чудо волков» (1924) — исторический роман французского писателя .
 «Чудо волков» (1924) — французская историческая киноэпопея Раймона Бернара.
 «Чудо волков» (1961) — франко-итальянский историко-приключенческий фильм режиссёра Андре Юнебеля.